Милорадович () — южнославянская, а затем русская фамилия, происходящая от имени Милорад.

Носители 
Милорадовичи — знатный сербский герцеговинский род, ведущий своё происхождение от графов Охмукевичей.
* Милорадович, Александр Григорьевич (1793—1868) — российский государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 года, черниговский гражданский губернатор, действительный статский советник.
 Милорадович, Алексей Григорьевич (1794—1825) — участник Отечественной войны 1812 года.
 Милорадович, Андрей Степанович (1727—1796) — генерал-поручик, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Милорадович, Владимир Родионович (1851—?) — общественный деятель, член III Государственной думы от Полтавской губернии.
 
 
 Милорадович, Леонид Александрович (1841—1908) — русский дипломат, публицист и государственный деятель, подольский губернатор.
 
 Милорадович, Николай Эммануилович (1847—1917) — генерал-лейтенант, начальник 52-й пехотной дивизии.
 Милорадович, Пётр Степанович (ок. 1723—1799) — последний полковник Черниговского полка Запорожского казачьего войска, генерал-майор российской армии.
 Милорадович, Сергей Дмитриевич (1851—1943) — русский художник.